Ботани́ческий сад — территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются и изучаются растения разных частей света и различных климатических зон. Также: организация, имеющая документированные коллекции живых растений для демонстрации и образовательных целей, сохранения биоразнообразия, научных исследований, а также для размножения для озеленения.
 Ботанический сад (Амстердам)
 Ботанический сад (Ашхабад)
 Ботанический сад (Аугсбург)
 Ботанический сад (Берлин)
 Ботанический сад (Вацратот)
 Ботанический сад (Грудзёндз)
 Ботанический сад (Дрезден)
 Ботанический сад (Копенгаген)
 Ботанический сад (Лейпциг)
 Ботанический сад (Лодзь)
 Ботанический сад (Люблин)
 Ботанический сад (Париж)
 Ботанический сад Петра Великого
 Ботанический сад (Пуэрто-де-ла-Крус)
 Ботанический сад (Рио-де-Жанейро)
 Ботанический сад (Руан)
 Ботанический сад университета Турку
 Ботанический сад (Харьков)
 Ботанический сад (Цюрих)
 Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН — ботанический сад в Москве, крупнейший в Европе.
 Ботанический сад биологического факультета МГУ
 Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси (Минск)

Станции метро 
 Ботанический сад — станция Московского метрополитена на Калужско-Рижской линии между станциями «Свиблово» и «ВДНХ».
 Ботанический сад — название до 1966 года станции метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий в Москве.
 Ботанический сад — проектируемая станция метро в Новосибирске.
 Ботанический сад — станция Харьковского метрополитена на Алексеевской линии между станциями «Научная» и «23 Августа».
 Ботанический сад — станция метро в Нью-Йорке.

Железная дорога 
 Ботанический сад — платформа Московского центрального кольца.

Другое 
 Ботанический сад — художественный фильм, Россия — Белоруссия (1997).
 Ботанический сад — команда КВН из Хабаровска.